Schultzen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heinrich Schultzen, deutscher Komponist, siehe Andreas Heinrich Schultze (1681–1742)
 Benigna Schultzen (1694–1711), deutsche Angeklagte (angeklagt als Hexe)
 Otto Schultzen (1837–1875), deutscher Mediziner
 Wilhelm Schultzen (1863–1931), deutscher Sanitätsoffizier, Heeres-Sanitätsinspekteur der Reichswehr

Siehe auch:
 Schulzen